Il est regroupé ici quelques références d'ouvrages sur le thème de l'urbanisme.

L'urbanisme et son histoire 
 Histoire de l'urbanisme, Pierre Lavedan, 2 volumes, I - Renaissance et temps modernes (1941), 1975, Picard et II, , 1982, III Époques contemporaines (inédit)
 L'urbanisme comme idéologie de la rationalité. Le refus de l'ordre de la différence, Jacques Dreyfus, 2 tomes, 1973
 La ville disciplinaire, Jacques Dreyfus, Ed. Galilée, 1976.
 La Cité à travers l'histoire, Lewis Mumford, Seuil,
 Formes urbaines: de l'îlot à la barre, Jean Castex, Philippe Panerai, 1977 
 L'Urbanisme, Gaston Bardet, collection Que sais-je ?, P.U.F., Paris, 1959, rééd. 1988
 Histoire de l'urbanisme, Jean-Louis Harouel, collection Que sais-je ?, P.U.F., Paris, 1993
 Encyclopédie de l'urbanisme, Robert Auzelle, Vincent-Fréal, 1947

Sur la pratique de l'urbanisme 
 La Question urbaine, Manuel Castells, Maspero, Paris, 1972
 Le droit à la ville, Henri Lefebvre, Anthropos, 1968
 Rénovation urbaine et changement social, Henri Coing, Éditions ouvrières, Paris, 1967
 Ville et révolution. Architecture et urbanisme soviétiques des années vingt, Anatole Kopp, Anthropos, Paris, 1978

Sur l'urbain et son histoire 
 Villes et civilisation urbaine XVIIIe-, sous la direction de Marcel Roncayolo et Thierry Paquot, Larousse, Paris, 1992
 Histoire de l’Europe urbaine, sous la direction de Jean-Luc Pinol, 2 volumes, Éditions du Seuil, 2003.

Sur le droit de l'urbanisme 
 
 
 René Cristini, Code de l’urbanisme commenté, Dalloz, Paris 2012
 Jean-Bernard Auby, Hugues Perinet-Marquet et Rozen Noguellou, Droit de l’urbanisme et de la construction, Montchrestien, Paris 2011

Urbanisme